Priori ist der Familienname folgender Personen:

 Wellington Priori (* 1990), brasilianischer Fußballspieler 

Priori steht für:

 Priori (Pferd), ein Pferd das den Prix de l’Arc de Triomphe gewonnen hat